Краснополье — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

Население

История 
В сентябре 1737 года в Пёчкемене была открыта школа.

В ходе Семилетней войны, в августе 1757 года, Пёчкемен был занят русскими войсками.

В 1938 году Пёчкемен был переименован в Пётшвальде.

В 1946 году Пётшвальде был переименован в поселок Краснополье.

Примечания 

Населённые пункты Гусевского района